«Нью-Йорк, Нью-Йорк» ( — «Синекдоха, Нью-Йорк») — режиссёрский дебют сценариста Чарли Кауфмана, снятый в 2008 году. Премьера фильма состоялась на 61-м Каннском кинофестивале 23 мая 2008 года.

Сюжет 
Театральный режиссёр Кейден Котар ставит новую пьесу. После успешной постановки «Смерти коммивояжера», он получает «грант гениев» Макартура. Кейден полон решимости создать смесь жесткого реализма и честности, что-то, в чём он смог бы реализовать всего себя.

Кейден собирает труппу в огромном помещении склада в театральном районе Манхэттена. Он нацеливает их на торжество приземленного, призывая их моделировать жизни в маленьком макете того самого города, который находится снаружи. По мере роста города внутри склада собственная жизнь Кейдена переворачивается наступившими последствиями: тень его бывшей жены Адели, знаменитой художницы, оставившей его несколько лет назад ради художественной сцены Германии, насмешки над ним на каждом углу. Где-то в Берлине его дочь Олив растет под сомнительным руководством Марии, подруги Адели.

В поисках верного сценического решения проходят десятилетия.

В ролях 
 Филип Сеймур Хоффман — Кейден Котар
 Саманта Мортон — Хейзел
 Мишель Уильямс — Клэр Кин
 Кэтрин Кинер — Адель Лэк
 Эмили Уотсон — Тэмми
 Том Нунен — Сэмми
 Дайан Уист — Эллен Баскомб / Миллисент Уимс
 Дженнифер Джейсон Ли — Мария
 Розмари Мерфи — Фрэнсис

Награды 
 2008 — Gotham Independent Film Awards
 Лучший актёрский ансамбль
 2009 — Независимый дух Лучший дебютный фильм

 Номинации 
 2008 — Каннский кинофестиваль Участник основной конкурсной программы
 2008 — Chicago Film Critics Association Awards Лучший оригинальный сценарий — Чарли Кауфман
 2008 — Независимый дух
 Лучший сценарий — Чарли Кауфман

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2008 года
Фильмы Чарли Кауфмана
Фильмы по сценариям Чарли Кауфмана
Комедийно-драматические фильмы США
Независимые фильмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Sidney Kimmel Entertainment
Фильмы Sony Pictures Classics
Фильмы о депрессии‎